Ива́н Иса́евич Боло́тников (1565 — 18 октября 1608) — политический деятель Смутного времени в России, предводитель восстания 1606—1607.

Биография 
В исторической литературе встречается ряд необоснованных утверждений, касающихся раннего этапа биографии Болотникова: некоторые утверждают, что он происходил из обнищавших боярских детей, от нищеты продался в холопы князю Андрею Телятевскому и служил в его вооружённой свите как боевой холоп («послужилец»). Другие считают, что Болотников был атаманом донских казаков. Однако существует лишь один исторический источник, дающий сведения о раннем (до восстания) этапе биографии Болотникова: это мемуары немецкого офицера на службе у Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Конрада Буссова.

Согласно этому автору, Иван Болотников был «простым» холопом князя Телятевского, ещё в молодости бежал от своего господина в степь к казакам, здесь попал в плен к крымским татарам и был продан в рабство туркам. Несколько лет он провёл на галерах в качестве гребца-невольника. После неудачного для турок морского боя с христианскими кораблями он был освобождён немецким кораблём и направился в Венецию, где проживал в немецком торговом подворье Фондако деи Тедески. Отсюда, услышав рассказы об удивительных событиях на его родине (видимо, о приключениях Лжедмитрия I), Болотников двинулся через Германию и Польшу в Россию.

Слухи о спасении московского царя Дмитрия привлекли Болотникова в Самбор, где у жены Юрия Мнишека Ядвиги скрывался московский беглец Михаил Молчанов, бывший приспешник Лжедмитрия I. Этот авантюрист представился Болотникову царевичем, спасшимся после майского заговора в Москве. Молчанову при бегстве из Москвы удалось выкрасть царские регалии, в числе которых оказалась золотая царская печать. Мнимый царевич долго беседовал с Болотниковым, а затем снабдил письмом с царской печатью к князю Григорию Шаховскому и отправил в Путивль в качестве своего личного эмиссара и «большого воеводы».

Восстание Болотникова 

Он начал боевые действия против правительства Василия Шуйского, именуясь «воеводой царевича Дмитрия». Его активно поддерживали казаки, служилые люди (дворяне) под руководством Прокопия Ляпунова, стрельцы во главе с Истомой Пашковым, а также холопы и крепостные крестьяне; в советской историографии восстание Болотникова рассматривалось как крестьянская война, в одном ряду с восстаниями Степана Разина и Емельяна Пугачёва.

Первую победу Болотников одержал в битве под Кромами в сентябре 1606 года, затем последовала победа при Ельце. Восставшие по пути на Москву подошли к Коломне. В октябре 1606 года посад Коломны был взят ими приступом, но кремль продолжал упорно сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил в Коломне, Болотников направился по Коломенской дороге в Москву. В селе Троицкое Коломенского уезда ему удалось разбить правительственные войска. 22 октября 1606 года Болотников остановился в селе Коломенском, в семи верстах от Москвы. Здесь он построил острог, и стал рассылать по Москве и разным городам грамоты, возбуждая обделённых и бедноту против богатых и призывая целовать крест законному государю Дмитрию Ивановичу.

Ополчение Болотникова росло, из него выделялись отдельные отряды, преимущественно из холопов, которые своими набегами и разбоями держали столицу в осадном положении. Москвичи уже готовы были подчиниться Болотникову, прося только показать им царевича Дмитрия, и даже начали с ним переговоры. Но Дмитрий так и не явился.
Многие стали выражать сомнение в существовании Дмитрия и переходили на сторону Шуйского. В самом войске Болотникова произошел раскол: один лагерь составили дворяне и боярские дети, другой — холопы, казаки и прочие люди. У последних в предводителях был Иван Болотников, у первых — Истома Пашков и братья Ляпуновы. Между вождями возникли разногласия, в результате на сторону Шуйского перешли сначала Ляпуновы, а затем Истома Пашков. Шуйский тем временем основательно укрепил Москву и теперь принимал в своё войско ополченцев от переходивших на его сторону городов.

Видя, что силы Шуйского с каждым часом все увеличиваются, Болотников решил форсировать события. Он пытался взять штурмом Симонов монастырь, но был отброшен с большими потерями, после чего Василий Шуйский перешел от обороны к нападению. Болотников был вынужден уйти из острога. Московские ратные люди преследовали его до деревни Заборья, где верный Лжедмитрию воевода смог снова укрепиться. Однако пало и это укрепление; часть казаков, с атаманом Беззубцевым во главе, перешла на сторону Скопина-Шуйского, начальника московского войска. Болотников бежал. В Калуге он собрал до 10 000 беглецов и приготовился к обороне. В мае 1607 восставшим удалось разбить царские войска при обороне Калуги. После этого Болотниковым был начат 2-й поход на Москву. Обойдя Каширу, восставшие, числом до 38 тыс., встретились с правительственными войсками у реки Восьмы 5 июня 1607 года, где были разбиты воеводой И. М. Воротынским. После Восемской битвы войско под предводительством Болотникова было отброшено к Туле. В течение июня — октября 1607 Болотников руководил обороной Тулы, осаждённой войсками Василия Шуйского. Шуйский приказал построить на реке Упе, протекающей рядом с кремлём, плотину, которая подтопила часть помещений кремля, в том числе те, в которых находились запасы продовольствия. 10 октября 1607 года оборонявшиеся сдались.

Кончина 
После победы войск Шуйского в октябре 1607 года Болотников был сослан в Каргополь, ослеплён и утоплен в проруби.

Источники 
Поверь мне брат...

Увековечение имени 
 в Липецке есть переулок Болотникова
 в Москве есть Болотниковская улица
 Улица Болотникова

 в Казани есть улица Болотникова
 в Калуге есть улица им. Болотникова, установлен памятник в честь восстания под предводительством Болотникова
 в Коломне в Коломенском кремле есть улица Болотникова
 в Краснодаре есть улица им. Болотникова и переулок Болотникова
 в Магнитогорске есть улица им. Болотникова
 в Томске есть улица Ивана Болотникова
 в Туле есть улица им. Болотникова (в 1,5 км от Кремля), в Тульском Кремле установлен памятник Болотникову
 в Тюмени есть улица Болотникова
 в Горловке есть улица Болотникова
 в Нижнем Новгороде есть улица Болотникова
 в г. Каргополь Архангельской области, есть улица и камень с надписью на месте, где его утопили
 в Арзамасе есть улица Болотникова Нижегородской области
 в Серпухове есть улица Болотникова
 в Минске (Белоруссия) есть улица и переулок Болотникова
 в Путивле есть переулок Болотникова

Во Владимире — Юго-Запад — Ленинский район. Улица Болотникова расположена от Дальнего проезда через ул. Пугачева до ул. Василисина.
Улица названа именем И. И. Болотникова решением исполкома горсовета N 540 от 23 июня 1952 года

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Художественная
 Шторм Г. П. Повесть о Болотникове. — 1930.
 Замыслов В. А. Горький хлеб. — 1973.
 Замыслов В. А. Иван Болотников. — 1984.
 Романов В. И. Путь к вольности. — Тула: Приокское кн. изд-во, 1988.
 Аношин И. П. От Путивля до Каргополя. (О народном вожде И. И. Болотникове). Исторический роман — Тула: Гриф и К, 2012. — 486 с. — ISBN 978-5-8125-1751-9
 

Родившиеся в XVI веке
Революционеры России
Персоналии:Смутное время
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Восстание Болотникова
Пленники в Крымском ханстве
Пленники в Османской империи
Казнённые в Русском царстве в XVII веке
Утопленные
Насильно ослеплённые
Предводители восстаний XVII века